La Laffly ABL 5 est une automobile de la marque Laffly.

Historique

Voir aussi

Liens externes

Automobile Laffly
Automobile des années 1930